Липи́нський — українське, польське прізвище. Відомі носії:

 Липинський Вітольд (1886 — 1955) — професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
 Липинський Володимир Казимирович (1887—1976) — лікар, брат В'ячеслава Липинського.
 Липинський Володимир-Северин-Мар'ян Фабіанович (1814—1883) — дід В'ячеслава Липинського, служив у Харківському уланському полку.
 Липинський В'ячеслав Казимирович (1882 — 1931) — український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму.
 Липинський Казимир-Сильвестер-Антоній Володимирович (1844-?) — батько відомого українського політичного діяча, історика, публіциста і теоретика українського консерватизму В'ячеслава Липинського (1882—1931).
 Липинський Станіслав Казимирович (1884 — 19??) — доктор філософії, вчений агроном-селекціонер, молодший брат В'ячеслава Липинського.
 Липинський Фабіан Антонійович — хорунжий та суддя Ольгопільського повіту (1814), маршалок шляхти цього повіту (1820—1826), голова Окружного суду Подільської губернії, прадід В'ячеслава Липинського (1882—1931).

 Липинська Ванда-Юліана Казимирівна (1891—1979) — власниця частини маєтку Торчин у Луцькому повіті, сестра В'ячеслава Липинського.

Див. також 
 Липинська
 Ліпінський
 Липа
 Липини
 Липовецький район
 Липоводолинський район

Польські прізвища